La sigla BND puede referirse:

 al Bundesnachrichtendienst (BND), la agencia de inteligencia extranjera del gobierno alemán;
 al Día de No Comprar Nada (por sus siglas en inglés: BND, Buy Nothing Day);
 al código monetario del dólar de Brunéi.